Хънтингтън може да се отнася за:
 Хенри Хънгтинтън (1850 -1927), американски индустриалец
 Самюъл Хънтингтън (1927 – 2008), американски политолог;
 Едуард Хънтингтън (1965 – ), английски певец;

 Градове в САЩ
 Хънтингтън (Западна Вирджиния);
 Хънтингтън (Индиана);
 Хънтингтън (Ню Йорк);
 Хънтингтън (Орегон);
 Хънтингтън (Юта);

 Други
 Хънтингтън (окръг), окръг в Индиана, САЩ;
 Болест на Хънтингтън.
 Хънтингтън Бийч
 Хънтингтън Парк